Karawajewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Karawajewo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Karawajewo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Karawajewo (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Karawajewo (Moskau, Dmitrowski), in der Oblast Moskau, Dmitrowski rajon
 Karawajewo (Moskau, Domodedowski), in der Oblast Moskau, Domodedowski rajon
 Karawajewo (Moskau, Klinski), in der Oblast Moskau, Klinski rajon
 Karawajewo (Moskau, Noginski), in der Oblast Moskau, Noginski rajon
 Karawajewo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Karawajewo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Karawajewo (Orjol), in der Oblast Orjol
 Karawajewo (Smolensk, Cholm-Schirkowski), in der Oblast Smolensk, Cholm-Schirkowski rajon
 Karawajewo (Smolensk, Nowoduginski), in der Oblast Smolensk, Nowoduginski rajon
 Karawajewo (Smolensk, Sytschowski), in der Oblast Smolensk, Sytschowski rajon
 Karawajewo (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Karawajewo (Twer), in der Oblast Twer
 Karawajewo (Wladimir), in der Oblast Wladimir